Армагеддо́н () — упоминаемое в «Апокалипсисе» место последней битвы сил добра с силами зла в конце времён.

В поздней христианской эсхатологической литературе, особенно у мистических групп протестантов, и в современном неомистицизме, Армагеддо́н — обозначение не только места, но и самой битвы; особое внимание Армагеддону уделяется в учениях «Свидетелей Иеговы» и в синкретическом оккультном учении «Живая этика».

Став крылатым, слово получило несколько более общих значений вне контекста христианства: конец света; глобальная война, либо катастрофа, последствия которых равнозначны концу света; последняя, решающая схватка между силами Добра и Зла.

Историческая подоплёка 
«Армагеддон» считается греческим производным от древнееврейского названия  хар Мегиддо «гора Мегиддо», по названию древнего города Мегиддо (Мегиддон) у подножия хребта Кармель на севере Израиля. Идентификация точного места затруднена тем, что Мегиддо не стоял на сколь бы то ни было значительном холме, и хотя город и одноимённая долина не раз упоминаются в Еврейской Библии, упоминания «горы Мегиддо» отсутствуют. Возможно, «Армагеддон» следует рассматривать как указание на гору Кармель.

Благодаря своему стратегическому положению город Мегиддо (также: Мегиддон), контролирующий проход по Морскому пути, и прилежащая долина Изреель (иногда называемая «равнина Мегиддо»), на протяжении более чем 3 тысяч лет стали свидетелями многих исторических сражений. Эта местность известна по Библии как место многих кровавых битв и умерщвления царя Иосии. Здесь на «водах Мегиддо» израильтяне под предводительством Деворы и Варака разгромили войско ханаанского военачальника Сисары (, ).

Историк  отмечает, что многие из происходивших здесь битв были первыми или последними в своём роде. Именно здесь произошла первая документально зафиксированная битва, известная человечеству — в первой битве при Мегиддо египетский фараон Тутмос III разбил ханаанских царей в XV веке до нашей эры. Здесь состоялась первая зафиксированная в литературе ночная вылазка, когда всего 300 человек во главе с Гедеоном одержали победу над огромным войском мадианитян (). Монгольские войска, захватившие большую часть Азии в XIII веке, своё первое поражение потерпели именно в этой долине. На расположенной рядом горе Гелвуй нашёл свой конец царь Саул и его сын Ионафан, когда филистимляне разгромили израильское войско (). На равнине Мегиддо был убит праведный царь Иосия после поражения в битве с войсками фараона Нехо II (). Клайн пишет: «В течение столетий Мегиддо и долина Изреель служили центром военных действий, которые определяли ход истории», и 
предполагает, что с этим может быть связано указание Иоанном Богословом Мегиддо как места финальной битвы добра и зла.

Археолог Мэтью Адамс, проводивший раскопки лагеря VI Железного легиона под Мегиддо, обращает внимание, что вся образность «Книги откровения» навеяна недавними и готовящимися восстаниями евреев и других религиозных групп региона против римского владычества. Чтобы освободить Израиль от римских «язычников», евреям и христианам нужно было в первую очередь одолеть легион, расквартированный у Мегиддо. Поэтому эта местность и воспринималась как территория последней из битв.

Армагеддон согласно Библии 
В Книге Откровение говорится, что цари всей земли будут собраны на войну, которая произойдёт в великий день Всемогущего Бога.

Ниже в Откровении объясняется, что цари земли с их войсками будут собраны, чтобы воевать с Сидящим на коне и его войском.

Этот всадник — Иисус Христос.

Армагеддон — это война между Богом и дьяволом. В Армагеддоне погибнут те, кто губит землю, и будет пленён дьявол на тысячу лет.

Возможно, Мегиддо и , где произойдёт окончательное уничтожение полчищ Гога и Магога (по толкованию некоторых христианских богословов, антихриста), — одно и то же место..

В искусстве

В массовой культуре 
 «Армагеддон» — фантастический фильм-катастрофа режиссёра Майкла Бэя, вышел в 1998 году. Согласно сюжету, герои уничтожают астероид, столкновение с которым может погубить всё живое на Земле. Благодаря фильму словом «Армагеддон» часто стали обозначать возможный сценарий гибели человечества из-за столкновения с Землёй небесного тела.
 Роберт Шекли сатирически переосмыслил событие в своём фантастическом рассказе «Битва» (The Battle, 1955), где Последнюю Битву против войск Сатаны выигрывают роботы.
 В фильме «Вечная битва» Армагеддон начался за несколько минут до пришествия Христа, но быстро закончился после того, как Хранитель был уничтожен.
 В компьютерной игре Worms Armageddon и следующих двухмерных играх серии одним из самых мощных видов оружия в арсенале червей является Армагеддон, который вызывает падение метеоритов по всей карте. В большинстве случаев после его использования никто не выживает.
 В серии компьютерных игр Heroes of Might and Magic существует заклинание Армагеддон, вызывающее огненный дождь или огромный метеорит, наносящий урон всем войскам на поле боя. Также встречается и клинок Армагеддона, позволяющий использовать заклинание Армагеддона без вреда для своих войск.
 В сеттинге Warhammer 40,000 Армагеддон — один из крупнейших миров-кузниц Империума, у орков в этом сеттинге Армагеддон воспринимается как «Священный Грааль», символ Бесконечной войны.
 В игре The Elder Scrolls V: Skyrim Алдуин — главный антагонист игры, при появлении использует ту’ум «Армагеддон».
 «Армагеддон» — Название студийного альбома рок-группы Ария

См. также 
 Киямат
 Рагнарёк
 Апокалипсис
 Эсхатология
 Конец света

Примечания

Литература 
 

Христианская эсхатология
Иудейская эсхатология
Откровение Иоанна Богослова
Метафоры
Достопримечательности Израиля